Храм Всех Святых — название христианских храмов, освящённых во имя Всех Святых.

Обиходные названия: Всехсвятская церковь, Всехсвятский собор.

Престольный праздник — День Всех Святых, отмечаемый православными церквями в 8-е воскресенье после Пасхи, католическими — 1 ноября.

Россия

Волгоградская область 
 Храм Всех Святых — в Волгограде.

Екатеринбург и область 
 Храм Всех Святых — в Екатеринбурге.

Кировская область 
 Всехсвятский собор — в Кирово-Чепецке.

Красноярский край 
 Всехсвятская церковь — в Красноярске.

Крым 
 Храм Всех Святых — в Севастополе.
 Церковь Всех Святых — в Феодосии.

Москва 
 Храм Всех Святых во Всехсвятском
 Храм Всех Святых на Кулишках
 Храм Всех Святых в Красном селе

Московская область 
 Всехсвятская церковь — в селе Ивановское Чеховского района.
 Храм Всех Святых — в Серпухове.
 Храм Всех Святых в Высоцком монастыре — в Серпухове.

Нижегородская область 
 Всесвятская церковь — в Нижнем Новгороде.
 Храм Всех Святых — в Дзержинске.

Пермский край 
 Всехсвятская церковь — в Кунгуре.
 Храм Всех Святых — в Перми.

Ростовская область 
 Церковь Всех Святых — в Таганроге.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Всех Святых — в Выборге.
 Храм Всех Святых — в Гатчине.
 Всехсвятская церковь — в Приозерске.
 Церковь Всех Святых (полковая) — в Тихвине.

Тверская область 
 Храм Всех Святых — в Максатихе.
 Храм Всех Святых — в Торопце.

Тульская область 
 Всехсвятский собор — в Туле.
 Всехсвятская церковь — в Плавске.

Тюменская область 
 Храм Всех Святых — в Тюмени.
 Храм Всех Святых — в Нефтеюганске.

Другие 
 Всехсвятская церковь — в Уфе.

Белоруссия 
 Церковь Всех Святых — в Турове.

Великобритания 
  — в Дарсбери.
 Церковь Всех Святых — в Ноттингеме.
 Церковь Всех Святых — в Олревосе.
  — в Рединге.
 Собор Всех Святых — в Уэйкфилде.

Германия 
 Церковь Всех Святых — в Бад-Хомбурге.
 Церковь Всех Святых — в Мюнхене.
  — в Мюнхенском дворце.

Италия 
 Церковь Всех Святых — во Флоренции.

Латвия 
 Церковь Всех Святых — в Риге.

Молдавия 
 Церковь Всех Святых — в Кишинёве.

Новая Зеландия 
 Церковь Всех Святых — в Манукау.

Польша 
 Церковь Всех Святых — в селе Близне.
 Церковь Всех Святых — в селе Вроцанка.
 Церковь Всех Святых — в селе Ивонич.
 Церковь Всех Святых — в городе Сувалки.

Узбекистан 
 Храм Всех Святых — в Андижане.

См. также 
 Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших
 Всехсвятский единоверческий монастырь
 Всехсвятский